Kaple svatého Karla Boromejského se nachází na více místech:

 Kaple svatého Karla Boromejského (Jihlava)
 Kaple svatého Karla Boromejského (Karlín)
 Kaple svatého Karla Boromejského (Praha)
 Kaple svatého Karla Boromejského (Přestavlky)
 Kaple svatého Karla Boromejského (Sudoměřice u Bechyně)
 Kaple svatého Karla Boromejského (Telč)
 Kaple svatého Karla Boromejského (Teplice)

Související články 
 Kostel svatého Karla Boromejského